Buck Mesa bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Buck Mesa (Gunnison County, Colorado)
 Buck Mesa (Montrose County, Colorado)
 Buck Mesa (Kalifornien)
 Buck Mesa (Utah)